Скуиня () — латышская фамилия.
 Скуиня, Аустра — русская латышская художница, живописец, график, педагог.
 Скуинь, Елена Петровна — русская латышская художница, живописец, график, педагог
 Аусма Скуиня — советский и латвийский архитектор.